Прошлогодний чемпионы Боб и Майк Брайны защитили свой титул.

Посев 

 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Вашек Поспишил /  Джек Сок (Финал)
  Марсело Мело /  Бруно Соарес (Полуфинал)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Четвертьфинал)

<li>  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Первый раунд, отказ)
<li>  Ненад Зимонич /  Марцин Матковский (Первый раунд)
<li>  Николя Маю /  Эдуар Роже-Васслен (Второй раунд)
<li>  Рохан Бопанна /  Даниэль Нестор (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Открытый чемпионат Майами по теннису 2015